

Niemcy 
1 miasto:
 Fürstenberg/Havel – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberhavel

5 dzielnic miast:
 Fürstenberg – dzielnica Bad Wünnenberg
 Fürstenberg (Oder) – dzielnica Eisenhüttenstadt
 Fürstenberg – dzielnica Hüfingen
 Fürstenberg – dzielnica Lichtenfels
 Fürstenberg – dzielnica Konstancji,

1 gmina:
 Fürstenberg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

1 przystanek kolejowy:
 Konstanz-Fürstenberg

Osoby 
 Amalii von Fürstenberg – księżniczka
 Anton Egon von Fürstenberg – saski polityk i dworzanin (1656-1716)
 Elisabeth zu Fürstenberg – (1784-1865)
 Ferdinand II Fürstenberg – biskup Münsteru (1626-1683)
 Franz Egon z Fürstenberg – biskup Hildesheim (1737-1825)
 Friedrich Egon von Fürstenberg – arcybiskup ołomuniecki (1813-1892)
 Johann Wilhelm von Fürstenberg – mistrz krajowy inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego (1500-1568)
 Stephanie von Fürstenberg – szwajcarski malarz (1944)
 Theodor v. z Fürstenberg – arcybiskup Paderborn (1546-1618)